Rilinger ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Stollberg-Rilinger (* 1955), deutsche Historikerin
 Lothar C. Rilinger (* 1948), deutscher Jurist und Buchautor 
 Rolf Rilinger (1942–2003), deutscher Althistoriker